Год змеи:
 Год змеи — год китайского зодиака.
 Год змеи — рок-группа.

Змеиная символика